Osoby o tym nazwisku:
 Jarosław Zagórowski – polski inżynier
 Julian Zagórowski – polski prawnik, działacz społeczny
 Olgierd Zagórowski – polski historyk
 Paweł Zagórowski – polski wojskowy
 Zygmunt Zagórowski – polski nauczyciel